

Cinéma 

 Tant qu'il y aura des hommes (From Here to Eternity) est un film de Fred Zinnemann, réalisé en 1953.

Musique

Album 

 From Here to Eternity est un album de Giorgio Moroder, paru en 1977 ;
 From Here to Eternity: Live est un album des Clash paru en 1999.

Chanson 

 From Here to Eternity est une chanson de Giorgio Moroder, extrait de l'album du même nom, sortie en 1977 ;
 From Here to Eternity est une chanson d’Iron Maiden parue en 1992 sur l'album Fear of the Dark.